Příjmení Runciman nese více osobností:

 Walter Runciman (1870 – 1949) – britský politik
 Steven Runciman (1903 – 2000) – anglický historik, syn Waltera